Саларьево — название географических объектов в России.

Населённые пункты 
 Саларьево — деревня в Новомосковском административном округе Москвы.
 Саларьево — деревня в Михайловском районе Рязанской области.

Объекты, связанные с московским Саларьево 
 Саларьево — станция на Сокольнической линии Московского метрополитена.
 Саларьево — отменённое электродепо Московского метрополитена.
 Саларьево — полигон твёрдых бытовых отходов в Новомосковском округе Москвы.
 Саларьево — транспортно-пересадочный узел на юго-западе Москвы.

См. также 
  — многозначный термин.